Корнійко Василь Харитонович (1924—1944) — радянський військовик, учасник німецько-радянської війни, гвардії молодший лейтенант. Герой Радянського Союзу.
 Корнійко Олександр Сергійович (1994—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Корнійко Олександр Юрійович (* 1988) — український лижник, біатлоніст. Майстер спорту України.
 Корнійко Роман Іванович — голова ради ГО «Об'єднання соціальних проектів „Отчий дім“» (Київська область), кавалер ордена «За заслуги» І ступеня.

Примітки